Naujehnen ist ein deutscher Ortsname:
 Naujehnen, 1938 bis 1945 Neuengrund, Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Nowiny (Banie Mazurskie), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Naujehnen, 1938 bis 1946: Rotfelde, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Albrecht-Naujehnen, 1938 bis 1946 Albrechtswalde, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland